Jméno a příjmení Stanislav Kostka má více nositelů:

 Stanislav Kostka (1550–1568) – polský jezuita a světec
 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) – český básník a spisovatel
 Stanislav Kostka Vrbka (1932–2018) – český varhaník, improvizátor, hudební pedagog a skladatel